Baltimore Ravens – zawodowy zespół futbolu amerykańskiego z siedzibą w Baltimore
 Vancouver Ravens – zawodowa drużyna lacrosse, która grała w National Lacrosse League

Zobacz też 
 
 Raven